El término CMB puede referirse a:

 Cosmic Microwave Background, inglés de «radiación de fondo de microondas» (literalmente, «fondo cósmico de microondas»).
 Consejo Mundial de Boxeo, una organización que unifica todas las comisiones del mundo del Box.

 Clásico Mundial de Béisbol, la traducción al idioma español del acrónimo de World Baseball Classic.

 Copa Mundial de Béisbol, la traducción al idioma español del acrónimo de Baseball World Cup.
 Cusco Modo Bici, organización de ciclismo en Perú.